

Astronomia
 14310 Shuttleworth – asteroide della fascia principale

Persone
 Bobby Shuttleworth – calciatore statunitense
 Charles Kay-Shuttleworth, V barone Shuttleworth – nobile britannico
 Mark Shuttleworth – imprenditore sudafricano
 Timothy Shuttleworth – nuotatore britannico